Pasytsely puede referirse a:

Pasytsely, localidad del Raión de Ananiv en el óblast de Odesa (Ucrania).
Pasytsely, localidad del Raión de Balta en el óblast de Odesa (Ucrania).